Александр Благов:
 Благов, Александр Евгеньевич (род. 1976) — российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).
 Благов, Александр Николаевич (1883—1961) — русский советский поэт, связанный с городом Иваново.